Chinaillon peut désigner :
 le Chinaillon, un torrent de France situé en Haute-Savoie, sur la commune du Grand-Bornand ;
 le Chinaillon, un hameau de la commune du Grand-Bornand, en France, en Haute-Savoie.